Франци́ск (Франсуа) II (; , Дворец Фонтенбло, Франция — , Орлеан, Франция) — монарх из династии Валуа. Король-консорт Шотландии с 24 апреля 1558 года и король Франции с 10 июля 1559 года.

Биография

Детство 

Старший сын Генриха II, назван в честь деда, Франциска I. 24 апреля 1558 года женился на юной королеве Шотландии Марии Стюарт (был первым из трёх её мужей); после заключения этого брака стал королём-консортом Шотландии. Соглашение об этом браке было заключено ещё 27 января 1548 года (когда жениху и невесте было соответственно 4 года и 6 лет), и 10 последующих лет Мария воспитывалась при французском дворе.

Вступление на престол 

Франциск был болезненным подростком 15 лет, когда 10 июля 1559 года после несчастного случая с его отцом Генрихом II на турнире он взошёл на трон Франции, а 21 сентября был коронован в Реймсе. По французским законам он считался совершеннолетним, но у его окружения возникали сомнения в том, что он сможет и захочет править без посторонней помощи.

Действительно, Франциск не стал заниматься государственными делами, перепоручив их дядям Марии Стюарт - братьям Гизам: герцогу Франсуа и его брату Карлу, изысканному и острому на язык кардиналу Лотарингскому. Вдовствующая королева-мать Екатерина Медичи также оказывала влияние на сына. Если в прежнее царствование Гизы вынуждены были уступать первенство коннетаблю Монморанси, то теперь благодаря их племяннице, королеве Марии Стюарт, обрели безраздельное могущество. Король почти ни во что не вникал, и всё его время проходило в забавах, разъездах по загородным дворцам, охоте.

Религиозная политика 

Гизы были ревностными католиками, поэтому особенно сильно их влияние проявилось в сфере религиозной политики. Они побудили Франциска продолжать непреклонную линию своего отца Генриха II, в своём эдикте 1559 года распорядившегося наказывать смертью всех обвинённых в ереси. Теперь были добавлены и другие меры: дома, служившие местом собрания протестантов, должны были разрушаться, а за участие в тайных сходках назначалась смертная казнь. Гонения на гугенотов вызвали с их стороны ответные действия.

Во главе протестантской партии стояли два принца из дома Бурбонов: Антуан де Бурбон, король Наварры, и его брат Людовик Конде. Большую роль играл также племянник коннетабля Монморанси - адмирал Гаспар де Колиньи. При их непосредственном участии в Нанте сложился так называемый Амбуазский заговор, организованный провинциальным дворянином Ла Реноди. Заговорщики планировали схватить короля со всем его двором в замке Блуа, принудить его отказаться от религиозных гонений и удалить от себя Гизов. Предприятие это, впрочем, было раскрыто гораздо раньше его осуществления. Двор поспешно укрылся в Амбуазе. Когда Ла Реноди всё-таки попытался осуществить свой замысел, то потерпел поражение: его люди были перебиты, а сам он пал в бою. Многих протестантов, заподозренных в государственной измене, арестовали и казнили, почти не подвергнув суду. В декабре 1560 года арестовали Антуана де Бурбона и принца Конде, прибывших в Орлеан на заседание Генеральных Штатов. Их обоих приговорили к смертной казни, однако благодаря вмешательству Екатерины Медичи и канцлера Франции Мишеля де л’Опиталя, возглавлявших партию умеренных католиков («политиков»), принцы избежали казни.

Смерть Франциска 

В разгар этих событий король внезапно заболел: в левом ухе у него образовался свищ, и началась гангрена. Проболев менее двух недель, Франциск II скончался в Орлеане незадолго до своего 17-летия. Так как он не имел детей, на престол вступил его 10-летний брат Карл IX.

Образ в культуре

В литературе 
 Франциск II является действующим лицом романов Александра Дюма «Две Дианы», «Паж герцога Савойского» и «Предсказание», фигурирует в романе Стефана Цвейга «Мария Стюарт».

В кинематографе 
 1961 — «Принцесса Клевская» (роль исполняет Ален Ферраль);
1971 — «Мария — королева Шотландии» (роль исполняет Ричард Денниг);
 2013 — «Мария — королева Шотландии» (роль исполняет Сильвен Левитт);
 2013—2016 — телесериал «Царство» (роль исполняет Тоби Регбо).

Литература 
 
 Henri Naef, La Conjuration d’Amboise et Genève, in Mémoires et documents publiés par la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, 32 (2e sér., 2.2), 1922.
 Lucien Romier, La Conjuration d’Amboise. L’aurore sanglante de la liberté de conscience, le règne et la mort de François II, Paris, Librairie académique Perrin et Cie, 1923. 292 p.
 Louis-Raymond Lefèvre, Les Français pendant les guerres de religion. Le Tumulte d’Amboise, Paris, Gallimard, NRF, 1949. 256 p.
 Corrado Vivanti, " La congiura d’Amboise " in Complots et conjurations dans l’Europe moderne, Publications de l'École française de Rome, 1996, pp. 439–450. ISBN 2-7283-0362-2
 Elizabeth A. R. Brown, " La Renaudie se venge : l’autre face de la conjuration d’Amboise " in Complots et conjurations dans l’Europe moderne, Publications de l'École française de Rome, 1996, pp. 451–474. ISBN 2-7283-0362-2
 Arlette Jouanna, " Le thème polémique du complot contre la noblesse lors des prises d’armes nobiliaires sous les derniers Valois " in Complots et conjurations dans l’Europe moderne, Publications de l'École française de Rome, 1996, pp. 475–490. ISBN 2-7283-0362-2

Дофины Франции
Правители Европы XVI века
Коронованные дети